Кашвети — топоним:

 Кашвети — православная церковь в центре Тбилиси;
 Кашвети — село в Грузии, входит в состав Хашурского муниципалитета края Шида-Картли;
 Кашвети — село в Грузии, входит в состав Местийского муниципалитета края Самегрело-Верхняя Сванетия.